Abandon (banda), dos Estados Unidos
Abandon (EP), da banda homônima
Abandon (álbum), de Deep Purple
Abandon (filme), com Katie Holmes e Zooey Deschanel